Perronnet o Perronet o Peronnet puede estar referido a:

Personas 
 Jean Perronnet, esgrimista francés.
 Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), ingeniero francés especializado en ingeniería estructural.
 Gabriel Péronnet (1919-1991), político francés.
 Michel Péronnet (1931-1998), profesor de historia moderna en la Université Paul Valéry-Montpellier III, especializado en historia religiosa así como en historia de la Revolución Francesa.